AMC může znamenat:

 AMC (televizní stanice) – americká komerční kabelová a satelitní televizní stanice
 AMC (Česko) – česká verze stanice
 American Motors Corporation (AMC) – zaniklá americká automobilka
 Anděl Media Centrum – kancelářská budova na pražském Smíchově, sídlo především mediální skupiny MAFRA
 Amniocentéza - prenatálně diagnostický výkon

Externí odkazy